Bundestagswahlkreis 216 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Freising (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rottal-Inn (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Straubing (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Cham (1949 bis 1961)